Esselborn steht für:

 Esselborn, Ortsgemeinde im Landkreis Alzey-Worms, Rheinland-Pfalz

Esselborn ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Esselborn (* 1941), deutscher Germanist
 Karl Esselborn (1879–1940), deutscher Bibliothekar und Heimatforscher